Фофана — фамилия. Известные носители:
 
 Фофана, Весле (род. 2000) — французский футболист, защитник.
 Фофана, Гейда (род. 1991) — французский футболист, полузащитник.
 Фофана, Давид Датро (род. 2002) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Фофана, Ибраима Кассори (род. 1954) — премьер-министр Гвинеи с 2018 года.
 Фофана, Исмаэль (род. 1989) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Фофана, Малик (род. 2005) — бельгийский футболист, нападающий.
 Фофана, Мохаммед Саид (род. 1952) — премьер-министр Гвинеи в 2010—2015 годах.
 Фофана, Секо (род. 1995) — ивуарийский футболист, полузащитник.
 Фофана, Хабиб (род. 1998) — ивуарийский футболист, защитник.
 Фофана, Юсеф Фалику (род. 1966) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Фофана, Юссуф (род. 1999) — французский футболист, полузащитник.